Сульфат гафния(IV) — неорганическое соединение, соль металла гафния и серной кислоты с формулой Hf(SO), бесцветные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 
 Безводную соль получают действием концентрированной серной кислоты на оксид или хлорид гафния:

Физические свойства 
Сульфат гафния(IV) образует бесцветные гигроскопичные кристаллы, растворимые в воде с гидролизом по катиону.

Образует кристаллогидрат состава Hf(SO)•4HO, который теряет воду при температуре выше 100°С.

Химические свойства 
 Из растворов в концентрированной серной кислоте выделена трисульфатогафниевая кислота:

для которой известны соли, например K[Hf(SO)].

 При растворении в серной кислоте с сульфатами щелочных металлов образует сложные соли сульфатогафниаты:

Литература 
 
 
 

гафния